São José da Laje kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José da Laje (ort), Alagoas, 
 São José da Laje (kommun), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar